

Муніципалітети у Франції 
 Ноле () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Ноле () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр

Інше 
 Ноле (провінція Турин)